

Geografia

Austria 
 Lingenau – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja

Niemcy 
 Lingenau – dzielnica Raguhn-Jeßnitz

Inne 
 Lingenau – herb szlachecki